David Healy – allenatore ed ex calciatore britannico 
 David Healy – attore statunitense 
 David Healy – psichiatra e accademico irlandese
 David B. Healy – astronomo statunitense